Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1994 was de 10e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Fiji. Australië werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Nieuw-Zeeland met 1–0 verslagen. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1995. De winnaar, Australië, kwalificeerde zich voor dat toernooi.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Voetbal in 1994
Voetbal in Fiji
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Fiji